I'm on Fire (Bruce Springsteen), een nummer uit 1985 van de Amerikaanse zanger Bruce Springsteen
 I'm on Fire (2 Fabiola), een single uit 1997 van het Belgisch muziekproject 2 Fabiola
 I'm on Fire (5000 Volts), een single uit 1975 van de Britse band 5000 Volts